Miejscowości w USA:
 Rudyard – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
Gminy w USA:
 Rudyard (ang. Rudyard Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
W Wielkiej Brytanii:
 Rudyard – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)